Pearls Before Swine (engl. pearls before swine: „Perlen vor die Säue“) bezeichnet

 eine Comicserie, siehe Pearls Before Swine (Comic)
 eine Rockband, siehe Pearls Before Swine (Band)